Первый дивизион 1972 () — 61-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 28 мая 1972 года и закончился 23 сентября 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1972
Исландия
Спорт в Исландии в 1972 году